Kuchling ist der Familienname folgender Personen:

 Gerald Kuchling (* 1952), österreichischer Herpetologe und Naturschützer
 Guundie Kuchling (* 1952), österreichisch-australische Schriftstellerin und Künstlerin
 Heimo Kuchling (1917–2013), österreichischer Kunsttheoretiker
 Klaus Kuchling (* 1963), österreichischer Organist und Dirigent
 Mirella Kuchling (* 1969), österreichische Autorin, Journalistin und Online-Redakteurin
 Zalka Kuchling (* 1961), österreichische Politikerin (Grüne)

Kuchling ist der Name folgender Orte:

 Kuchling (Gemeinde Maria Saal), Ortschaft von Maria Saal, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten